

Toponyme 
 Les Mées, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Les Mées, commune française de la Sarthe ;
 Les Mées, cours d’eau dans le Loir-et-Cher.

Voir aussi 
 Mées, commune française des Landes